Змагання з синхронних стрибків у воду 3-метрового трампліна серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 12 до 14 серпня у Водному центрі Марії Ленк. У змаганнях взяли участь 16 спортсменок з 8-ми країн.

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Змагання 
Змагання складалися з трьох етапів:
 Попередній раунд: всі 30 спортсменок виконують виконують по п'ять стрибків; 18 перших виходять у півінал.
 Півфінал: 18 спортсменок виконують по п'ять стрибків; результати кваліфікації не враховуються і 12 найкращих виходять у фінал.
 Фінал: 12 учасниць виконують по п'ять стрибків; результати півфіналів не враховуються.

Посилання 
 Стрибки у воду  на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійські ігри  на сайті Міжнародної федерації плавання (FINA)